Osteria Nuova (ital. für „Neue Gaststätte“) ist der Name folgender Ortschaften in Italien:

 Osteria Nuova in Arezzo, Region Toskana
 Osteria Nuova in Bologna, Region Emilia-Romagna
 Osteria Nuova in Florenz, Region Toskana
 Osteria Nuova in Pesaro, Region Marken
 Osteria Nuova in Rieti, Region Latium
 Osteria Nuova in Rom, Region Latium
 Osteria Nuova in Sant’Angelo Romano, Region Latium